Gaius Coelius Caldus ist der Name folgender Personen:

* Gaius Coelius Caldus (Konsul 94 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 94 v. Chr.
 Gaius Coelius Caldus (Münzmeister), römischer Münzmeister und Priester
 Gaius Coelius Caldus (Quästor 50 v. Chr.), römischer Politiker, Quästor 50 v. Chr.